Maitri (miłująca dobroć) – termin buddyjski
 Maitri – indyjska stacja antarktyczna
 Maitri – Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”, ruch katolicki
 Maitri – tytuł jednej z Upaniszad